Esta é uma lista de títulos nacionais de jogadores de futebol em Portugal. Esta lista inclui todos os jogadores vencedores das competições em formato de liga séniores de 1.ª categoria organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, designadamente a Primeira Liga e os já extintos Campeonato de Portugal.
A lista é inicialmente ordenada por nº de troféus e, se necessário, por ordem alfabética;
Chave de posição: GR – Guarda-redes; DF – Defesa; MD – Médio; AV – Avançado;
Clube(X) representa o nº de vezes que o jogador ganhou uma medalha com esse clube.

Palmarés por nacionalidade

Palmarés de 1934/35 a 2021/22 

Primeira Liga